Molekulska formula -{C18H18N6O5S2}- se može odnositi na:

 Cefamandol
 Cefatrizin